Nélaton ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Nélaton (1807–1873), französischer Chirurg
 Étienne Moreau-Nélaton (1859–1927), französischer Maler, Kunstsammler und -historiker